Barão — título nobiliárquico cujo território que o confere é chamado baronia
 Baronia (entidade política)
 Baronia (Anacardiaceae) — género botânico
  — género de borboleta